Lawrence County je název jedenácti okresů ve Spojených státech amerických:
 Lawrence County (Alabama) – okres státu Alabama
 Lawrence County (Arkansas) – okres státu Arkansas
 Lawrence County (Illinois) – okres státu Illinois
 Lawrence County (Indiana) – okres státu Indiana
 Lawrence County (Kentucky) – okres státu Kentucky
 Lawrence County (Mississippi) – okres státu Mississippi
 Lawrence County (Missouri) – okres státu Missouri
 Lawrence County (Ohio) – okres státu Ohio
 Lawrence County (Pensylvánie) – okres státu Pensylvánie
 Lawrence County (Jižní Dakota) – okres státu Jižní Dakota
 Lawrence County (Tennessee) – okres státu Tennessee